Cervinae — підродина парнокопитних ссавців родини оленеві (Cervidae). Від підродини Capreolinae відрізняються будовою щиколотки.

Види 
Cervinae містить дві триби, 9 родів та 31 вид.

Триба Cervini
 Рід Axis C. H. Smith, 1827
 Axis axis (Erxleben, 1777)
 Axis calamianensis (Heude, 1888)
 Axis kuhlii (Temminck, 1836)
 Axis porcinus (Zimmermann, 1780)
 Рід Олень (Cervus) Linnaeus, 1758
 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 — Олень благородний
 Cervus nippon Temminck, 1838 — Олень японський
 Рід Лань (Dama) Frisch, 1775
 Dama dama (Linnaeus, 1758) — Лань
 Dama mesopotamica (Brooke, 1875)
 Рід Мілу (Elaphurus) Milne-Edwards, 1866
 Elaphurus davidianus Milne-Edwards, 1866 — Мілу
 Рід Przewalskium Flerov, 1930
 Przewalskium albirostris (Przewalski, 1883)
 Рід Rucervus Hodgson, 1838
 Rucervus duvaucelii (G. Cuvier, 1823)
 Rucervus eldii (M'Clelland, 1842)
 Rucervus schomburgki (Blyth, 1863)
 Рід Rusa C. H. Smith, 1827
 Rusa alfredi Sclater, 1870
 Rusa marianna (Desmarest, 1822)
 Rusa timorensis (de Blainville, 1822)
 Rusa unicolor (Kerr, 1792) — Замбар індійський

Триба Muntiacini
 Рід Elaphodus Milne-Edwards, 1872
 Elaphodus cephalophus Milne-Edwards, 1872 — Олень чубатий
 Рід Muntiacus Rafinesque, 1815
 Muntiacus atherodes Groves e Grubb, 1982 — Мунтжак борнейський
 Muntiacus crinifrons (Sclater, 1885) — Мунтжак чорний
 Muntiacus feae (Thomas e Doria, 1889) — Мунтжак Феа
 Muntiacus gongshanensis Ma in Ma, Wang e Shi, 1990
 Muntiacus montanus Robinson e Kloss, 1918
 Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) — Мунтжак індійський
 Muntiacus puhoatensis Trai in Binh Chau, 1997
 Muntiacus putaoensis Amato, Egan e Rabinowitz, 1999
 Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) — Мунтжак китайський
 Muntiacus rooseveltorum Osgood, 1932
 Muntiacus truongsonensis (Giao, Tuoc, Dung, Wikramanayake, Amato, Arctander e Mackinnon, 1997)
 Muntiacus vuquangensis (Do Tuoc, Vu Van Dung, Dawson, Arctander e Mackinnon, 1994)

Примітки 

Оленеві
Підродини ссавців